Ruxingella lianjiangensis är en ringmaskart som beskrevs av Stiller 2000. Ruxingella lianjiangensis ingår i släktet Ruxingella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lianjiangensis